Lambert Mieszkowic (ur. między 980 a 986, zm. po 992, być może 1030) – syn Mieszka I, księcia Polski z dynastii Piastów, i jego ostatniej żony Ody.

Imię Lamberta, syna Mieszka I, znane jest wyłącznie z dokumentu Dagome iudex sporządzonego około 991. Według powszechnie przyjętego poglądu, został tam wymieniony wraz z rodzicami i swoim bratem Mieszkiem. Natomiast Thietmar z Merseburga w swojej kronice pomija jego imię i wymieniając synów Mieszka i Ody pozostawia puste miejsce.

Po śmierci ojca w 992 został wraz z matką i bratem Mieszkiem wygnany z Polski przez swojego przyrodniego brata Bolesława I Chrobrego. Jego dalsze losy nie są znane.

K. Jasiński uznał za błędne teorie identyfikujące go z Lambertem, biskupem krakowskim zmarłym w 1030. Z wnioskiem tym nie zgodził się Gerard Labuda.

Nie można wykluczyć, że to właśnie Lambert był ojcem Dytryka lub Dytryka i Siemomysła (jako ewentualny ojciec wchodzi w rachubę w równym stopniu Świętopełk Mieszkowic lub Mieszko Mieszkowic).

Genealogia 

lub według poglądów: E. Rymara, B. Śliwińskiego i J. Dobosza

Przypisy

Bibliografia 
 Kronika Thietmara, wyd. Jedlicki M. J., Poznań 1953 s. 224.
 Kürbis B., Dagome iudex – studium krytyczne, [w:] Tymieniecki K. (red.), Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, T. 1, Poznań 1962, s. 396 (tam tekst dokumentu).

Opracowania 
 Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895.
 Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław – Warszawa 1992.
 Labuda G., Mieszko I, Wrocław 2002, s. 154, 178, 188, 193, 195, 199, 268.
 Rymar E., Rodowód książąt pomorskich, Szczeciń 2005, .
 Widajewicz J., Początki Polski, Wrocław 1948.

Pierwsi Piastowie
Urodzeni w X wieku
Nieznana data śmierci